Mário Rúben Heitor Bomba (Lisboa, 25 de dezembro de 1974) é um actor, comediante e dobrador português.

Biografia 
Em 1994 frequentou o curso de Relações Internacionais da Universidade Lusíada e em 1996 iniciou o seu percurso artístico com o grupo de teatro académico (GTUL). Entre 1997 e 1998 apoiou encenações de peças de teatro como "Desamor" de Paulo Amado e estreou-se em palco com "A Besta" (1999) de João Silva na Academia de Santo Amaro.  Paralelamente, iniciou o seu trabalho enquanto dobrador de séries infantojuvenis com a série "A Rosinha" (1998).

Em 1999 fez um workshop na companhia de teatro In Impetus e matriculou-se em Expressão Dramática n'O Chapitô. Fez parte do elenco de peças como "Metrópolis" (2000) de Howard Korder e "Apanhados no Divã" (2001) de Joe Orton. 

Em 2001 candidatou-se ao Conservatório Nacional de Teatro e, simultaneamente, foi admitido no curso de Expressão Dramática da The New Actors Workshop, em Nova Iorque, onde teve formação junto de vários atores conceituados, entre os quais Mike Nichols, George Morrison e Paul Sills.

De 2006 a 2008 frequentou o Curso de Especialização em Estudos do Teatro da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Regressa aos Estados Unidos em 2010 para adquirir formação em Slapstick Comedy & Improv long-form com Jet Eveleth, Improv Music com Mike Descoteaux e Técnicas de Cativação de Espectador no Atheneaum Theatre.

Em 2012 tem formação em Improv short/long-form & Impro-painting com Omar Argentino Galván e em 2013 participa num workshop de Improv Avançado de Relações Dramáticas e Construção de Personagens com Omar Medina.

Atualmente, coleciona trabalhos na área do teatro, cinema, televisão, publicidade e dobragens/locução, sendo particularmente reconhecido pelo seu trabalho na série Yu-Gi-Oh! e no spot publicitário "Reis Magos" da TMN.

É o autor da sua própria página de Wikipédia, confundido-a com um curriculum vitae.

Teatro 
 Improvável (2017), convidado em Portugal, produção Barbixas Cia. de Humor
 Ainda Falta Aqui Qualquer Coisa (2017), produção Artfeist, exibição no Casino Estoril
 Improvável (2017), convidado no Brasil, produção Barbixas Cia. de Humor
 Heidi (2016-2017), produção Cena de Eventos, exibição no Teatro Villaret
 Improvável (2016), convidado, produção Barbixas Cia. de Humor
 Falta Aqui Qualquer Coisa (2015), produção Artfeist, exibição no Casino Estoril
 Open-Mic Lisbon Comedy Club (2015), MC Apresentação, produção Cena de Eventos, exibição no Lisbon Comedy Club
 Y.E.S. - Ympro Evolution Show International (2015), convidado, produção Byfurcação
 Popeye - O Marinheiro (2014-2015), produção Cena de Eventos, exibição no Teatro Villaret
 Y.E.S. - Ympro Evolution Show International (2014), produção Byfurcação
 Branca de Neve e os 7 Anões - Improv (2013-2014), produção Byfurcação
 Espontâneo - II Festival Teatro de Improviso Portugal (2013), convidado, produção Byfurcação
 Espontâneo - I Festival Teatro de Improviso Portugal (2012), convidado, produção Byfurcação
 O Fantasma do Chico Morto (2012), produção Acto de Pensar - Produções Caseiras, exibição no Teatro A Barraca
 Improlaroid (2011-2012), produção Quantos Queres, exibição no Teatro Villaret
 Improvável (2011), produção BS Produções, produção Barbixas Cia. de Humor, exibição no Teatro Tivoli
 O Cão Comeu o Guião (2011), convidado, Teatro Gota
 Improvisos (2010-2011), produção Os Improváveis Improv Comedy Group, exibição no Teatro A Barraca
 Improváveis (2009-2011), produção Os Improváveis Improv Comedy Group, exibição na Casa da Comédia
 Kvetch (2007), produção Companhia Arte Viva, exibição no Teatro Municipal do Barreiro
 A Viagem do Tomé (2003), produção Companhia Cassefaz, exibição no Teatro Há-de-Ver
 A Bela e o Monstro (2001-2002), produção Grupo de Teatro Imaginário
 Apanhados no Divã (2001), produção In Impetus, exibição no Clube Estefânia Lisboa
 Metrópolis (2000), produção In Impetus
 Desamor (1998), produção GTUL (apoio à peça)
 A Besta (1999), produção GTUL, Academia Santo Amaro, F.A.T.A.L. - Festival Anual de Teatro Académico de Lisboa (estreia enquanto actor)

Cinema 
 Malapata (2017) de Diogo Morgado, StoryLx Productions
 Curta-metragem Play (2015) de Carolina Aranha Nery, ECAM
 Curta-metragem No Fim da Linha (2014) de Filipe Almeida, Chiaroscuro
 Quarta Divisão (2012) de Joaquim Leitão
 Luzes, Câmara, Assalto (2010) de Fábio Veríssimo, UT AUSTIN
 Curta-metragem 770 - Those Who Are Absentees Should Never Come Back (2008) de Dinis Monteiro, ESCS
 Curta-metragem A Mala (2008) de Cláudio Martinho, Filipe Veloso, Miguel Martins, Pedro Castel-Branco e Vasco Santana, Restart
 Curta-metragem Noite-Cão (2006) de Carlos Amaral, FilmesDaMente
 Curta-metragem Alma Por Sangue (2000) de Diogo Andrade, ICAM (preparação)
 Capitães de Abril (1999) de Maria Medeiros, Mutante Filmes
 Quando Troveja (1998) de Manuel Mozos, A..S. Produções

Televisão 
 Telenovela Espelho d'Água (2017), SIC
 Série Ministério do Tempo (2017), RTP
 Programa Very Typical II (2016), SIC Radical
 Telenovela Rainha das Flores (2016), SIC
 Telenovela A Única Mulher (2016), TVI
 Telenovela Coração D'Ouro (2016), SIC
 Programa Very Typical (2015), SIC Radical
 Programa Graças a Deus (2015), Canal Q (convidado)
 Telenovela Poderosas (2015), SIC
 Telenovela Água de Mar (2014), RTP
 Série Bem-Vindos a Beirais (2014), RTP
 Telenovela O Beijo do Escorpião (2014), TVI
 Programa Estado de Sítio (2014), +TVI
 Telenovela Sol de Inverno (2013), SIC
 Série Camada de Nervos (2013), Canal Q
 Mini série MEO - Fora da Box (2012), Canal 54 do MEO
 Telenovela Laços de Sangue (2011), SIC
 Participação Rui Sinel de Cordes - Especial de Natal, (2010) Sic Radical
 Participação Última Ceia com Rui Unas (2010), SIC Radical
 Telenovela Mar de Paixão (2010), TVI
 Programa Canela até ao Pescoço (2008), Benfica TV
 Série Rebelde Way (2008), SIC
 Programa Web Newbox (2007), WebTV
 Programa Sempre em Pé (2007), RTP2
 Telenovela Deixa-me Amar (2007), TVI
 Série Uma Aventura (2004), SIC
 Série Inspector Max (2004), TVI
 Série Morangos Com Açúcar (2004), TVI
 Telenovela Lusitana Paixão (2002), RTP
 Programa Apanhados da Bola (2002), TVI
 Série francesa La Mort Est Rousse (2002), France 2
 Série francesa B.R.I.G.A.D. (2000-2002), France 2
 Série francesa Une Familie Formidable (2001), TF1
 Programa de humor Ri-te, Ri-te (1999), TVI
 Programa Assalto à Televisão (1998), RTP
 Magazine 3000 Segundos (1997), RTP

Publicidade 
 Dê o porco ao manifesto (2017) de Porco PT, FIM
 25 Dias Jumbo: Polícia (2015) de Jumbo, McCann/Quioto
 Convidar amigos para irem a sua casa é fácil, difícil é tirá-los de lá (2012) de Delta Q, SYNC (2 Spots)
 Sagres Puro Malte (2012) de Cerveja Sagres, Fullsix (3 Spots)
 Postais de Natal Virtuais (2010) de CTT, Fullsix
 Reis Magos (2008) de TMN, TBWA (5 Spots)
 Regresso às aulas: Espião (2006) de Modelo, Garage
 O Pintas (2005) de Century 21, G.V. Produções Audiovisuais (2 Spots)
 Garage Sessions (2005) de TMN, Take It Easy

Videojogos 
 Sly 2: Band of Thieves - Sly Cooper (2004)
 Sly 3: Honor Among Thieves - Sly Cooper (2005)
 Sly Cooper: Thieves in Time - Sly Cooper (2013)
 The Last of Us - Jornalista (2013)
 Beyond: Two Souls - Nick (2013)
 Spider-Man - Polícias; Rufias do Kingpin, Demónios, Agentes da Silver Sable (2018)

Dobragens 

Atores do distrito de Lisboa
Dobradores de Portugal
Naturais de Lisboa